

Пільчиця — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пільчиця — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства